Деруэнт (, от бритт. Derventio — «долина, заросшая дубами») — название нескольких географических мест:

Топонимы 
Австралия
 Деруэнт () — река в Тасмании.
 Деруэнт-Валли () — район местного управления в Тасмании.
 Деруэнт-Бридж () — небольшой населённый пункт в Тасмании.

Великобритания
 Деруэнт () — деревня в графстве Дербишир.
 Деруэнт () — река в Северо-Восточной Англии.
 Деруэнт (река, Камбрия) ()
 Деруэнт (приток Трента) — река в графстве Дербишир, Англия.
 Деруэнт (водохранилище) () - водохранилище в графстве Дербишир, Англия.
 Деруэнт (река, Йоркшир) ()

Канада
 Деруэнт (Канада) ()

Другое 
 Деруэнт Конвей () — псевдоним английского писателя Генри Инглиса.
  — серия британских турбореактивных двигателей, см. также РД-500.

См. также 
 Дербент (значения)